Валерий Ду́ров: Дуров, Валерий Александрович (1943—2019) — советский и российский историк, фалерист.
 Дуров, Валерий Семёнович (род. 1945) — советский и российский филолог-антиковед.